

Astronomia 
 Cratere Winslow – cratere Marte
 8270 Winslow – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
 Winslow – paese del Buckinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Winslow – città della Contea di Navajo, Arizona
 Winslow – città della Contea di Washington, Arkansas
 Winslow – villaggio della Contea di Stephenson, Illinois
 Winslow – città della Contea di Pike, Indiana
 Winslow – città della Contea di Kennebec, Maine
 Winslow – villaggio della Contea di Dodge, Nebraska
 Winslow – township della Contea di Camden, New Jersey
 Winslow – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania

Persone 
 Don Winslow (1953), scrittore statunitense
 Edward Winslow (1595-1655), politico statunitense
 Rickie Winslow (1964) cestista statunitense
 Jacques-Bénigne Winslow (1669-1760), medico francese
 John Winslow (1703-1774), maggiore generale della milizia coloniale durante la Guerra franco-indiana
 Forbes Benignus Winslow (1810-1874), psichiatra britannico
 John F. Winslow (1810-1892), uomo d'affari statunitense
 John Ancrum Winslow (1811-1873), contrammiraglio statunitense
 Lyttleton Forbes Winslow (1844-1913), psichiatra britannico
 Walter C. Winslow (1882-1962), giudice statunitense
 Ola Elizabeth Winslow (1885-1977), scrittore e storico statunitense
 Kellen Winslow (1957), giocatore di football statunitense
 Michael Winslow (1958), attore e comico statunitense
 Brett Winslow (1967), giocatore di pallavolo italiano
 Kellen Winslow II (1983), giocatore di football statunitense
 Winslow Homer, pittore e paesaggista
 Winslow Corbett, attrice statunitense